Un lugar en la cumbre puede referirse a:

 Un lugar en la cumbre, una novela de 1957 del escritor británico John Braine; o
 Un lugar en la cumbre, la película de 1959 basada en la novela.